Sigismund (oder Siegismund) ist neben Sigmund eine Nebenform des männlichen Vornamens Siegmund.

Herrscher und Bischöfe namens Sigismund 
 Sigismund (Burgund) (516–524), burgundischer König und Heiliger der Katholischen Kirche
 Sigismund (HRR) (Sigismund von Luxemburg, auch Siegmund; * 1368, † 1437), römisch-deutscher Kaiser

Sigismund I. 
 Sigismund I. (Polen)  (1506–1548), polnischer König
 Sigismund I. (Anhalt) (1382–1405), Anhalter Fürst
 Sigismund I. Rákóczi  (1607–1608), ein transsilvanischer Fürst
 Sigismund I. von Volkersdorf (1452–1461), Erzbischof von Salzburg

Sigismund II. 
 Sigismund II. August (1548–1572), polnischer König
 Sigismund II. (Anhalt) (1405–1448), Anhalter Fürst
 Sigismund II. von Litauen, siehe Sigismund I. (Polen)
 Sigismund II. von Hollenegg, Erzbischof von Salzburg (1494–1495)

Sigismund III. 
 Sigismund III. Wasa (1566–1632), polnischer (1587–1632) und schwedischer (1592–1599) König
 Sigismund III. (Anhalt) (1474–1487), Anhalter Fürst
 Sigismund III. von Litauen, siehe Sigismund II. August
 Sigismund III. Christoph von Schrattenbach (1698–1771), Erzbischof von Salzburg (1753–1771)

Sigismund ... 

 Sigismund (Žigmund), Bischof von Zagreb (1102)
 Sigismund von Sachsen (1416–1471), Herzog und Bischof
 Sigismund Kęstutaitis (1432–1440), ein litauischer Großfürst
 Sigismund von Lamberg († 1488), erster Bischof von Laibach (Ljubljana)
 Sigismund von Lindenau († 1544), von 1535 bis 1544 Bischof von Merseburg
 Sigismund von Brandenburg (1538–1566), Erzbischof von Magdeburg und Bischof von Halberstadt
 Sigismund Báthory (1572–1613), ein transsilvanischer Fürst
 Sigismund Franz (Österreich-Tirol), Herzog (1662–1665) und Bischof
 Sigismund von Kollonitz (auch: Kollonitsch, Kollonich, Collonicz; 1677–1751), Erzbischof der Erzdiözese Wien und Kardinal
 Sigismund Waitz (1864–1941), von 1934 bis 1941 Erzbischof von Salzburg

Sonstige Personen mit Vornamen Sigismund 

 Sigismund Payne Best (1885–1978), Captain beim britischen Secret Intelligence Service
 Sigismund Calles (1696–1767), österreichischer Jesuit und Historiker
 Sigismund Derleth (1675–1752), Stiftspropst von Heidenfeld
 Sigismund Epp (1647–1720), österreichischer Theologe, Rektor der Universität Innsbruck
 Sigismund Finckelthaus (1579–1644), Jurist und Rektor der Universität Leipzig sowie Bürgermeister von Leipzig
 Sigismund Freyer (* 1881–1944), deutscher Springreiter und Offizier
 Sigismund Furrer (1788–1865), Walliser Historiograph und Provinzial der Schweizer Kapuziner
 Sigismund Gotzkircher (= S. Walch) (* um 1410; † 1475), Stadtarzt in München, herzoglicher Leibarzt
 Sigismund Friedrich Hermbstädt (1760–1833), deutscher Apotheker, Chemiker und technischer Schriftsteller
 Sigismund Kotromanić (* 1456-nach 1490), Heerführer
 Sigismund Alexandrowitsch Lewanewski (* 1902; verschollen 1937), sowjetischer Pilot und Held der Sowjetunion
 Sigismund Meisterlin (* um 1435; † vermutlich nach 1497), deutscher Humanist, Mönch und Geschichtsschreiber
 Sigismund von Neukomm (1778–1858), Komponist, Pianist, Diplomat und möglicherweise auch Spion
 Sigismund Pichler (1603–1668), deutscher Philosoph
 Sigismund Righini (1870–1937), Schweizer Kunstmaler und Kunstpolitiker
 Sigismund Stern (1812–1867), deutsch-jüdischer Pädagoge und Schriftsteller
 Sigismund Thalberg (1812–1871), österreichischer Komponist und Pianist
 Sigismund Toduță (1908–1991), rumänischer Komponist, Musikwissenschaftler und Lehrer
 Sigismund Ulrici (* Ende 17. Jahrhundert, † 1758), deutscher Baumeister und Kartograph
 Sigismund Weier (1579–1661), deutscher Mathematiker, Bibliothekar und Historiker

Sigismund als Familienname 
 Berthold Sigismund (1819–1864), deutscher Arzt, Pädagoge, Schriftsteller, Dichter und Politiker
 Ernst Sigismund (1873–1953), deutscher Lehrer und Kunsthistoriker
 Florenz Friedrich Sigismund (1791–1877), deutscher Jurist und Dichter, Vater von Berthold Sigismund
 Ursula Sigismund (1912–2004), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch 
 Sigismund Schwerin, 1844 in Breslau gegründete Puppenmanufaktur
 Sigismondi
 Sigmund
 Prinz Sigismund
 Siegesmund
 Siegismund
 Saint-Sigismond

Männlicher Vorname
Familienname